Osoby o tym nazwisku:
 Anna Askew – angielska poetka
 Luke Askew – amerykański aktor
 Reubin Askew – amerykański polityk